Манера ( — прийом, спосіб дії, звичка)
 Манера — спосіб тримати себе, зовнішні форми поведінки.
 Манера (мистецтво) — відмінні риси творчості якого-небудь художника або письменника, його стиль.
 Манера (техніка) — дерев'яна дошка з прорізаним наскрізь малюнком (при фарбуванні, набиванні тканин та шпалер).

Посилання 
 
 Манери  Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 416с. ISBN 978-966-485-156-2